

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Albl“ beginnt.

Albl 


 Albl, Franz (1849–1912), österreichischer Landwirt und Politiker
 Albl, Franziska (* 1995), deutsche Eishockeytorhüterin
 Albl, Werner (* 1965), deutscher Generalmajor des Heeres